Амерички рок бенд Linkin Park издао је седам студијских албума, три уживо албума, два компилацијска албума, два ремикс албума, три саундтрек албума, дванаест видео албума, десет епова, тридесет и пет синглова, двадесет промотивних синглова и шездесет и шест музичких спотова.

Бенд је основан у граду Агора Хилс, 1996. године од стране Мајка Шиноде (вокал, клавијатура, семплер и гитара), Бреда Делсона (гитара) и Роба Бурдона (бубњеви). Џо Хан и Дејв Фарел касније су приступили бенду, а Честер Бенингтон (вокал) био је у бенду од 1999. године, све до смрти 2017. године.

Бенд је стекао популарност у Сједињеним Државама након издавања деби албума Hybrid Theory, који је био на другом месту листе Билборд 200. Албум је добио позитивне музичке критике, а био је седми најпродаванији албум у Сједињеним Државама током двехиљадитих година. Објављен је 24. октобра 2000. године за Warner Bros. Records, на ЦД, касети и винил формату, као и за дигитално преузимање. Албум је добитник дијамантског сертификата у Сједињеним Државама, док је у Европи добио четвороструки дијамантски сертификат. У матичној земљи, бенд је продао 30.000.000 примерака албума Hybrid Theory, у Уједињеном Краљевству 11.000.000 примерака, а укупно 30.000.000 у читавом свету. Сингл -{In the End}- са албума био је на другом месту листе Билборд хот 100 и остао на табели наредних 38 недеља.

Други албум Linkin Parka, -{Meteora}- објављен је 25. марта 2003. године за издавачке куће Warner Bros и Machine Shop. Изашао је на ЦД, винил формату, касети и за дигитално преузимање. У Сједињеним Државама продат је у 7 милиона примерака, 600.000 у Уједињеном Краљевству, а укупно у 27 милиона примерака у читавом свету. Бенд је за овај албум добио велики број награда, укључујући и платинумски сертификат од стране Америчког удружења дискографских кућа. Албум је био на првом месту листе Билборд 200 и уједно други најпродаванији албум године.

Трећи студијски албум бенда под називом -{Minutes to Midnight}- објављен је 15. маја 2007. године и такође се нашао на првом месту листе Билборд 200. Током прве недеље продат је у дупло мање примерака у односу на претходни албум бенда, односно у 240.000 примерака. Албум је у Сједињеним Државама продат у 4 милиона примерака, у Великој Британији продато је 600.000, а укупно у читавом свету продато је 20 милиона примерака овог албума.Албум -{A Thousand Suns}-, четврти је по реду студијски албум бенда, а трећи који је дебитовао на првом месту листе Билборд 200. Продат је у милион примерака у Сједињеним Државама и у 100.000 примерака у Великој Британији. 

Пети студијски албум под називом Living Things објављен је 26. јуна 2015. године. Током прве недеље од објављивања продат је у 223.000 примерака и постао је четврти студијски албум бенда који је дебитовао на првом месту листе Билборд 200. У Сједињеним Државама продат је у милион примерака, а у Уједињеном Краљевству у тиражу од 100.000 примерака. Албум је изашао на ЦД и винил формату, као и за дигитално преузимање. Шести студијски албум, -{The Hunting Party}- објављен је 13. јуна 2014. године за -{Warner Bros}- и -{Machine Shop}- издавачке куће. Албум је доступан за дигитално преузимање, а изашао је и на ЦД и винил формату. У Сједињеним Државама продат је у више од милион примерака, док је у Уједињеном Краљевству продато око 60.000 примерака албума. -{The Hunting Party}- добио је неколико сертификата, укључујући и платинумски сертификат од стране Америчког удружења дискографских кућа.Седми студијси албум, -{One More Light}- објављен је 19. маја 2017. године. На албуму се налази десет песама, а већина њих су се нашле на листама неколико земаља, укључујући и Сједињене Државе. Албум је продат у више од милион примерака у свету, а освојио је неколико сертификата.

Linkin Park продао је преко 91 милион албума и 41 милион синглова широм света, односно више од 123 милиона музичких записа. Продали су укупно преко 132 милиона плоча широм света и 31.400.000 албума и 32.500.000 синглова у Сједињеним Државама до јуна 2017. године. У Сједињеним Државама је до јуна 2017. године продато више од 31 милион албума бенда и преко 32 милиона синглова. Једанаест синглова бенда нашло се на табели -{Billboard Alternative Songs}-, а неколико песама остале су на листи и до десет недеља. Синглови -{Crawling}- и -{Numb/Encore}- донеле су бенду две Греми награде.

Албуми

Студијски албуми

Уживо албуми

Компилацијски албуми

Ремикс албуми

Саундтрек албуми

ЕП-ови

ЕП винил издања

Синглови

Као главни извођач

Као гостујући извођачи

Промотивни синглови

Остале песме

Остали пројекти

Видео албуми

Спотови

Напомене

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 Linkin Park Underground
 Linkin Park на сајту AllMusic
 

Linkin Park
Linkin Park
Linkin Park
Linkin Park